Klingenberg am Main, stad in de Duitse deelstaat Beieren
 Klingenberg (Saksen), gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
 Ludwig Klingenberg, een Duits architect